Union pour la majorité présidentielle est
 Le nom initial, lors de sa création, du parti politique français Union pour un mouvement populaire (UMP) ;
 Un groupe parlementaire français, groupe Union pour la majorité présidentielle (UMP), devenu groupe Union pour un mouvement populaire (UMP), puis groupe Les Républicains (LR) ;
 Un parti politique de Djibouti, Union pour la majorité présidentielle.